Robert Fischer (politicus), een Canadese politicus, levend van 1937 tot 2020
 Bobby Fischer, een IJslandse schaker, levend van 1943 tot 2008
 Robert Fischer (regisseur), een Duitse regisseur, geboren in 1954
 Robert Fischer (muzikant), een Amerikaans muzikant, levend van 1957 tot 2017